Szreńsk peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 de la gmina de Szreńsk, dans le powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Szreńsk, chef-lieu de cette gmina